John Beatty pode se referir a: 

  John Beatty (1749-1826), delegado de Nova Jersey do Congresso Continental 
  John Beatty (1828-1914),  congressista americano de Ohio 
  John Beatty (nascido em 1961), ilustrador de quadrinhos da Marvel  
  John Beatty (nascido em 1951 ), Da Universidade de British Columbia filósofo da biologia

Desambiguação